Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей не старше 15 лет (также используется уточнение:  среди младших юношей) — регулярный международный турнир, проводимый Международной федерацией хоккея с мячом среди юношеских сборных команд (U-15).

История 
В турнире принимают участие хоккеисты не старше 15 лет (в турнирах до 2002 года — не старше 16 лет, с 2004 года — не старше 15 лет). С 1994 по 1996 год проводился ежегодно, с 1996 года — один раз в два года (по чётным годам), турнир в 2000 году не проводился.

В первом турнире 1994 года приняли участие пять национальных сборных команд: России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.

Соревнования проводятся в два этапа. В турнирах 1994—2004, 2008 и 2010 годов на первом групповом этапе проводились игры однокругового турнира, по итогам которого первые две команды встречаются в матче за первое место, а третья и четвёртая команды — в матче за третье место, в турнире 2010 года принимали участие три команды, обладатель бронзовых медалей определился по итогам однокругового турнира, прошедшего на первом этапе.

В турнире 2006 года на первом этапе проводился однокруговый турнир в двух группах, далее следовал плей-офф. В группе A проводили свои игры неизменные участники и победители чемпионатов мира среди младших юношей: сборные России, Швеции и Финляндии. В группе B проводили свои игры сборная Казахстана и дебютанты мирового первенства: сборные Эстонии и Польши. По результатам игр на первом этапе были сформированы полуфинальные пары (Швеция — Казахстан, Финляндия — Россия), в которых определились участники матчей за золотые и бронзовые медали чемпионата.

В турнирах с 2012 года по настоящее время за играми первого этапа, проходящими в одной группе в один круг, следуют игры плей-офф.

С турнира 2004 года сборная Норвегии не выступает на мировых первенствах.

В чемпионатах мира также принимали участие сборные Украины (2014) и США (2018).

Турнир 2020 года перенесён в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 I чемпионат мира — Фалун, Швеция, 17—20 февраля 1994 года.
 II чемпионат мира — Сандвикен, Швеция, 17—19 февраля 1995 года.
 III чемпионат мира — Лаппенранта, Финляндия, 9—11 февраля 1996 года.
 IV чемпионат мира — Уральск, Казахстан, 13—15 февраля 1998 года.
 V чемпионат мира — Сёдерхамн, Швеция, 1—3 февраля 2002 года.
 VI чемпионат мира — Нижний Новгород, Россия, 23—25 января 2004 года.
 VII чемпионат мира — Эдсбюн, Швеция, 27—29 января 2006 года.
 VIII чемпионат мира — Киров, Россия, 8—10 февраля 2008 года.
 IX чемпионат мира — Порвоо, Финляндия, 29—31 января 2010 года.
 X чемпионат мира — Архангельск, Россия, 10—12 февраля 2012 года.
 XI чемпионат мира — Роннебю, Швеция, 7—9 февраля 2014 года.
 XII чемпионат мира — Миккели, Финляндия, 29—31 января 2016 года.
 XIII чемпионат мира — Сёдерхамн, Швеция, 22—24 марта 2018 года.
 XIV чемпионат мира — Архангельск, Россия, 27—29 марта 2020 года. Перенесён.

Победители и призёры

Общий медальный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
P15-landslaget / Historik och statistik old.svenskbandy.se 

Чемпионаты мира по хоккею с мячом среди юношей не старше 15 лет
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1994 года